Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.

Браниоци титуле су били Американци Лизел Хубер и Боб Брајан, али су их у другом колу победили Мелани Уден и Џек Сок који су добили специјалну позивницу организатора. Уден и Сок су касније и освојили турнир победивши у финалу аргентинску комбинацију Дулко — Шванк са 7:6(4), 4:6, 10:8. Они су тиме постали дванаести пар који није био носилац а да је освојио Отворено првенство САД.

На турниру су заједно наступили Ана Ивановић и Ненад Зимоњић који су се спремали за заједнички наступ на Летњим олимпијским играма 2012. године. Они су изгубили у првом колу од Џан Јунгжан из Кинеског Тајпеја и Пољака Маријуша Фирстенберга са 6:3, 6:4.

Носиоци 

  Лизел Хубер /  Боб Брајан (друго коло)
  Катарина Среботник /  Данијел Нестор (друго коло)
  Јарослава Шведова /  Макс Мирни (прво коло)
  Квјета Пешке /  Ајсам-ул-Хак Куреши (повукли се)

<ol start="5">
  Ванја Кинг /  Рохан Бопана (прво коло)
  Сања Мирза /  Махеш Бупати (прво коло)
  Јелена Веснина /  Леандер Паес (полуфинале)
  Жисела Дулко /  Едвардо Шванк (финале)

Жреб

Финале

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — женски парови

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.
Тенис 2011.